Пискатавэй, :

 Пискатавэй (город) — город в штате Нью-Джерси
 Пискатавэй (племя) — крупное индейское племенное объединение